Бріу́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на південний захід від Парижа, 34 км на захід від Орлеана, 27 км на північний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Бріу на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бріу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер